Jan Dmochowski (1877–1928) – profesor ekonomii
 Jan Jakub Dmóchowski (także „Dmochowski”) (1887–1920) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, dowódca 18 pułku piechoty

Przypisy